xhr – codice ISO 639-3 della lingua herica
 XHR – nei moderni linguaggi di scripting, acronimo per XMLHttpRequest